Дона-Шлодин — немецкий графский род, ветвь рода Дона.

Известные представители:
 Николаус цу Дона-Шлодин (1879—1956) — немецкий морской офицер времён Первой мировой войны и мемуарист. 
 Христоф II фон Дона-Шлодин (1702—1762) — прусский генерал времён Семилетней войны.

См. также 
 Дона (род)
 Дона-Шлобиттен — другая ветвь того же рода.